Lucian poate face referire la:

Oameni:
 Lucian Alecsa
 Lucian Barbu
 Lucian Bălan
 Lucian Băluț
 Lucian Bernhard
 Lucian Blaga, filozof, poet și dramaturg român
 Lucian Boia
 Lucian Bolcaș
 Lucian Boz
 Lucian Bratu
 Lucian Bunea
 Lucian Burdujan
 Lucian Bute
 Lucian Bălan
 Lucian Băluț
 Lucian Cazan
 Lucian Cociuba
 Lucian Croitoru
 Lucian Dan Teodorovici
 Lucian Dunăreanu
 Lucian Emil Alexandrescu
 Lucian Eugen Pleșa
 Lucian Filip
 Lucian Flaișer
 Lucian Freud, pictor britanic de origine germană
 Lucian Goian, fotbalist român
 Lucian Grigorescu
 Lucian Ionescu
 Lucian K. Truscott
 Lucian Marinescu
 Lucian Matiș
 Lucian Mic
 Lucian Mihai
 Lucian Munteanu
 Lucian Mureșan
 Lucian Mândruță
 Lucian Nastasă-Kovacs
 Lucian Pahonțu
 Lucian Perța
 Lucian Pintilie
 Lucian Predescu
 Lucian Raicu
 Lucian Răduță
 Lucian Sandu
 Lucian Stupineanu
 Lucian Stângu
 Lucian Suciu
 Lucian Sânmărtean
 Lucian Tamaris
 Lucian Triteanu
 Lucian Truscott, General al Armatei SUA în timpul celui de al Doilea Război Mondial
 Lucian Valeriu Bologa
 Lucian Vasilache
 Lucian Vasilescu
 Lucian Vasiliu
 Lucian Vințan
 Lucian Viziru
 Lucian din Samosata

Personaje ficționale:
Lucian (Underworld), un personaj în filmele Underworld și Underworld: Rise of the Lycans
Dark Swordsman Lucian, personajul principal din jocul de Nintendo DS Lunar Knights

Alte utilizări:
St Lucian Tower, Malta

Vezi și
 Lucian
Lucien
Saint Lucia
Saint Lucy